Бриуд:

 Бриуд — город во Франции, административный центр одноимённого округа в департаменте Луара Верхняя.
 Бриуд — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Овернь. Департамент округа — Луара Верхняя.